Ел Уисаче има више значења:

 Ел Уисаче (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уисаче, Терсера Манзана де Дескани Алто (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику